David M. Jacobs (1942), historiador i ufòleg estatunidenc
 Edgard Félix Pierre Jacobs (Brussel·les, 1904 - 1987), autor de còmics belga 
 Glen Jacobs (1967), lluitador professional 
 Jos Jacobs (Vosselaar, 1953), ciclista belga professional entre 1973 i 1985 
 Josef Jacobs (Kreuzkapelle, Imperi Alemany, 1894 - Munic, 1978), aviador de combat alemany 
 René Jacobs (Gant, 1946), contratenor i director d'orquestra belga